Добри-Дол — топоним:

Болгария 
 Добри-Дол (Варненская область);
 Добри-Дол (Кюстендилская область);
 Добри-Дол (Монтанская область);
 Добри-Дол (Пловдивская область);

Республика Македония 
 Добри-Дол (община Врапчиште);
 Добри-Дол (община Сопиште);

Сербия (Косово и Метохия) 
 Добри-Дол (община Клина);
 Добри-Дол (община Ораховац).